Эквивале́нтность (от  — «равный» и valentis — «имеющий силу»):

В математике и логике 
 Отношение эквивалентности — разновидность бинарных отношений.
 Материальная эквивалентность, или эквиваленция, — логическая операция, соответствует равенству в булевой алгебре.
 Логическая эквивалентность — логическое высказывание, независимое от модели.

Прочее 
 Эквивалентность — равное соотношение кредитов по какой-либо учебной дисциплине, используемое для получения диплома международного образца.
 Эквивалентность — максимально близкое соответствие переведённого текста тексту оригинала.

См. также 
 Эквипотенциальная поверхность

Примечания